Bo Jonsson kan syfta på:

 Bo Jonsson (författare) (1939–1983), författare
 Bo Jonsson (generaldirektör) (född 1945), generaldirektör på Ekonomistyrningsverket 1998-2003
 Bo Jonsson (höjdhoppare) (född 1947), svensk höjdhoppare
 Bo Jonsson (producent) (1938–2018), svensk filmproducent och manusförfattare, känd för sitt samarbete med Lasse Åberg
 Bo Jonsson (regissör) (1939–1982), svensk filmregissör
 Bo Jonsson (skådespelare) (född 1954), svensk skådespelare

 Bo Jonsson (Grip), storman död 1386